Нижняя Бавария:

 Нижняя Бавария — один из семи административных округов Баварии.
 Нижняя Бавария — герцогство в составе Священной Римской империи, существовавшее с 1255 по 1340 годы.